Supercoppa svizzera 2022 – torneo di pallacanestro maschile
 Supercoppa svizzera 2022 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa svizzera 2022 – torneo di pallavolo maschile